André Dierickx – ex ciclista su strada belga
 Henri Dierickx – lottatore belga
 Marc Dierickx – ciclista su strada belga
 Matijs Dierickx – giocatore di badminton belga
 Mike Dierickx – disc jockey belga